Polska Liga Koszykówki 1956/1957 – 23. edycja najwyższej klasy rozgrywkowej w męskiej koszykówce w Polsce. Obrońcą tytułu mistrza Polski był CWKS Warszawa, która zwyciężyła w rozgrywkach Polskiej Ligi Koszykówki w sezonie 1955/1956. W rozgrywkach wystąpiło w sumie 12 zespołów.

Tabela 

Do ligi awansowały: AZS Poznań i Sparta Kraków.

Czołówka strzelców 
 Janusz Wichowski (Polonia Warszawa) - 309
 Andrzej Nartowski (AZS Warszawa) - 257
 Marek Sitkowski (AZS Warszawa) - 211
 Władysław Pawlak (Legia Warszawa) - 189
 Zdzisław Skrzeczkowski (ŁKS Łódź) - 182
 Jerzy Młynarczyk (Lech Poznań) - 170
 Zdzisław Dąbrowski (Wisła Kraków) - 165
 Zbigniew Rachwalski (Spójnia Gdańsk) - 163
 Tadeusz Pacuła (Wisła Kraków) - 153
 Ryszard Olszewski (AZS Toruń) - 152

Linki zewnętrzne 
 Polska Liga Koszykówki 1956/1957

Polska Liga Koszykówki
1956 w koszykówce
1957 w koszykówce
1956 w polskim sporcie
1957 w polskim sporcie